Nad złotym stawem − amerykański dramat z 2001 roku w reżyserii Ernesta Thompsona
 Nad złotym stawem − amerykański dramat z 1981 roku w reżyserii Marka Rydella
 Nad złotym stawem − sztuka teatralna autorstwa Ernesta Thompsona